Hsien-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xianshui He (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Xianshui He (vattendrag i Kina, Gansu), 

Robotskapade Kinaförgreningar